Віктор Кривенко

 Кривенко Віктор Васильович — начальник корпусу Дієвої Армії УНР.
 Кривенко Віктор Васильович — український правник, Суддя Конституційного Суду України.
 Кривенко Віктор Миколайович (1982) — керівник національного проекту «Технополіс», радник віце-прем'єр-міністра України.